Abbasabad (safàvida), estació de caravanes i fortalesa del període safàvida de Pèrsia
 Abbassabad (Nakhtxivan), ciutat de la República de Nakhtxivan sota sobirania de la República de l'Azerbaidjan